River Avon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Avon (vattendrag i Storbritannien, Skottland, Moray), 
 River Avon (vattendrag i Storbritannien, Skottland, lat 56,03, long -3,56), 
 River Avon (vattendrag i Storbritannien, England, lat 52,00, long -2,15), 
 River Avon (vattendrag i Storbritannien, England, lat 50,74, long -1,78), 
 River Avon (vattendrag i Storbritannien, England, Devon), 
 River Avon (flodmynning), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar